.hack//G.U.: The World è una rivista della linea di prodotti multimediali .hack pubblicato dalla Kadokawa Shoten. Pubblicata per la prima volta l'11 novembre 2005, inizialmente aveva pubblicazione bimestrale, per poi passare a mensile. Attualmente ne sono usciti dodici numeri. Essa è una dei progetti relativi ad .hack//G.U., creati dal Progetto G.U. e Mediaworks.e a monthly publication. 12 books in all.

Serie pubblicate

Anime
 .hack//G.U.+
Racconta gli avvenimenti del videogioco visti da un differente punto di vista. Originariamente pianificata per dodici capitoli, tuttavia su Comptiq si sta pubblicando la seconda stagione.
Storia originale: Tatsuya Hamazaki, Direzione artistica: Yuzuka Morita

 .hack//GnU
Avventure dei personaggi che è possibile impersonare in The World R:2.
Storia originale: Kawa Azuka, Direzione artistica: Tanegashima Takashi

 .hack//Alcor
Una storia sull'amore non ricambiato di Nanase per Silabus.
Storia originale: Kanami Tenwa, Direzione artistica: Rena Izumihara

 .hack//4koma
 .hack//XXXX

Novel
 .hack//CELL

Collegamenti esterni 
 

Mensili giapponesi
Bimestrali giapponesi